Dit is de wereldranglijst voor mannen van november 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 november 2016.

Mannen 11